Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren.

De vleermuis (stripalbum), een stripalbum uit de stripreeks Jerom
De Vleermuis (Plopsaland De Panne), een hangende tweelingachtbaan in Plopsaland De Panne.